Плюс ( «більше» (вищий ступінь від  «багато»)) може означати:

 графічний символ операції додавання, а також символ додатного числа (+). В ASCII має код 43 (0x2B)
 температуру, яка вища визначеного нульового пункту, найчастіше пункту замерзання води
 в електротехніці, кінець кола постійного тока, на якому спостерігається дефіцит електронів. (Наприклад, у акумулятора)
 у таксономії — знак щеплення
 Велику мережу продуктових магазинів «Плюс», розповсюджених у деяких країнах Європи, належну немецькій корпорації Tengelmann